Ла́врский переу́лок — улица в центре Москвы в Мещанском районе Центрального административного округа между Олимпийским проспектом и Мещанской улицей.

Происхождение названия 
Переулок назван в начале XX века по близости к подворью Троице-Сергиевой лавры. Некоторое время числился проездом, а до 1986 года назывался 2-й Лаврский переулок (1-й и 3-й Лаврские переулки исчезли в процессе застройки района).

Расположение 
Лаврский переулок начинается справа от Олимпийского проспекта немного южнее улицы Дурова и проходит на восток параллельно ей, здесь же справа от него отходит 1-й Троицкий переулок. Выходит на Мещанскую улицу.

См. также 
 Троице-Сергиева лавра

Ссылки 
 Официальный сайт управы Мещанского района
 
 Схема улицы

Переулки Москвы